Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Júnior (Salvador, 24 de setembro de 1952) é um empresário e político brasileiro. Conhecido como ACM Júnior e Antônio Carlos Júnior, é formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), da qual se tornou professor, e dirige a Rede Bahia, de propriedade da família Magalhães.

Como professor da Escola de Administração da UFBA, Antônio Carlos Magalhães Júnior leciona as disciplinas como Administração Financeira II e Seminários sobre temas de Administração em Finanças, entre outras para os cursos de especialização e mestrado.

Com a renúncia de seu pai, o senador Antônio Carlos Magalhães, assumiu a sua vaga no Senado Federal do Brasil, completando o mandato, de 31 de maio de 2001 a 1 de fevereiro de 2003. Novamente como suplente de ACM, reeleito senador em 2002, assumiu definitivamente sua vaga, desta vez aberta por falecimento do titular, em 7 de agosto de 2007.

Seu filho, Antônio Carlos Magalhães Neto, foi deputado federal por três mandatos consecutivos, eleito prefeito de Salvador em 2012 e reeleito em 2016 como o segundo prefeito mais votado do Brasil, alcançando 73,9% dos votos.

Ver também 
 Carlismo
 Eleições estaduais na Bahia em 2002
 Eleições estaduais na Bahia em 1994
 Lista de parlamentares da Bahia
 Lista de senadores do Brasil da 51.ª legislatura
 Lista de senadores do Brasil da 53.ª legislatura

Ligações externas 
 Perfil no Senado Federal

Naturais de Salvador
Empresários da Bahia
Administradores da Bahia
Senadores do Brasil pela Bahia
Senadores suplentes do Brasil
Professores da Universidade Federal da Bahia
Membros do Democratas (Brasil)
Alunos da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia
Família Magalhães
Brasileiros de ascendência árabe
Brasileiros de ascendência libanesa